Leverrier ist der Familienname folgender Personen:
 Urbain Le Verrier

Leverrier bezeichnet:
 (1997) Leverrier